Frédéric Saint-Denis (né le  à Greenfield Park au Québec) est un joueur professionnel de hockey sur glace  canadien évoluant au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ || 67 || 7 || 10 || 17 || 30 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2004-2005 ||Voltigeurs de Drummondville|| LHJMQ || 70 || 11 || 22 || 33 || 36 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
|2005-2006 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ || 69 || 17 || 50 || 67 || 74 || 7 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
|2006-2007 ||Voltigeurs de Drummondville||LHJMQ || 65 || 9 || 29 || 38 || 59 || 12 || 1 || 7 || 8 || 8
|-
|2007-2008 || Université du Québec à Trois-Rivières || SIC ||38 || 4||14 ||18 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||41 ||1 ||22 ||23 ||22 ||15 ||0 ||5 ||5 ||14
|-
|2008-2009 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||7 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||59 ||3 ||14 ||17 ||38 ||19 ||0 ||1 ||1 ||20
|-
|2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 76|| 5|| 18|| 23|| 34|| 20|| 1|| 9|| 10|| 12
|-
|2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 58|| 3|| 25|| 28|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Canadiens de Montréal || LNH || 17|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 63|| 7||11 ||18 ||24 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH ||60 ||9 ||17 ||26 ||32 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0  
|-
|2014-2015 || Falcons de Springfield || LAH || 59 || 3 || 17 || 20 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Blue Jackets de Columbus || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 46 || 3 || 13 || 16 || 24 || 13 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2016-2017|| Blizzard de Trois-Rivières || LNAH || 6 || 1 || 5 || 6 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Draveurs de Trois-Rivières || LNAH || 9 || 3 || 3 || 6 || 0 ||2 || 1 || 0 || 1 ||2
|-
| 2018-2019 || BlackJacks de Berlin ||LNAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || St. Georges Cool 103.5 FM ||LNAH || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et distinctions

Ligue de hockey junior majeur du Québec

 Deuxième équipe d'étoiles en 2005-2006.

Ligue américaine de hockey

 Il participe au match des étoiles en 2011-2012 et en 2013-2014.

DEL

 Il remporte le Championnat d'Allemagne en 2015-2016.

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Greenfield Park
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Falcons de Springfield
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du EHC Munich
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché